

Geografia
Brasile
Madeira – fiume affluente del Rio delle Amazzoni
Madeira-Guaporé – mesoregione dello stato di Rondônia
Microregione di Madeira – microregione dello stato di Amazonas
Portogallo
Madeira – endonimo dell'arcipelago dell'Oceano Atlantico di Madera
Stati Uniti d'America
Madeira – città della Contea di Hamilton, Ohio
Sudafrica
Madeira – città della Municipalità locale di Elundini

Persone
Kiana Madeira – attrice canadese
Paulo Madeira – calciatore portoghese

Altro
Madeira – endonimo del vino liquoroso Madera
Madeira – in italiano, termine desueto che potrebbe riferirsi al Petrello di Madera (Pterodroma madeira)